Massese – nome con cui è più nota l'Unione Sportiva Massese 1919
 Massese (pecora) – razza ovina
 Dialetto massese – dialetto della lingua italiana
 strada statale 665 Massese – strada statale italiana